Gondenans ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Gondenans-les-Moulins
Gondenans-Montby